Брылкин — фамилия.

Известные носители:

 Брылкин, Владимир Николаевич (1832—1899) — контр-адмирал Российского императорского флота, комендант Кронштадта.
 Брылкин, Дмитрий Михайлович (1858 — после 1924 г.) — русский и советский горный инженер, педагог в области горного дела. Первый ректор Домбровского горного училища, профессор кафедры горного искусства Московской горной академии.
 Брылкин, Иван Онуфриевич (1709—1788) — государственный деятель Российской империи.
 Брылкин, Михаил Васильевич (1918—2000)— советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.